

Toponymie

 Bojanowo est une ville située dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Bojanowo est une commune urbaine-rurale (gmina) du powiat de Rawicz, dans la voïvodie de Grande-Pologne. 
 Bojanowo est un village situé dans la voïvodie de Mazovie.
 Bojanowo est un village situé dans la voïvodie de Poméranie.